Bobowa (plaats), plaats in Polen
 Bobowa (gemeente), gemeente in Polen